Волгоградский государственный социально-педагогический университет (ВГСПУ) — один из крупнейших педагогических вузов Российской Федерации, в котором постоянно обучается несколько тысяч студентов и аспирантов.

История университета 
ВГСПУ, одно из старейших учебных заведений Волгоградской области, был учреждён в 1931 году в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и первоначально назывался Сталинградский индустриально-педагогический институт. За всю историю существования этого вуза его официальное название менялось и модифицировалось 4 раза.

В период Сталинградской битвы здание института было полностью разрушено, многие студенты и преподаватели не вернулись с войны. Погибший в 1945 году «профессор из Сталинграда» Дмитрий Михайлович Основин стал национальным героем Чехословакии. Сгорела в огне университетская библиотека.

В 1943 году, сразу после разгрома немецких войск под Сталинградом, началось восстановление здания института расположенного на ул. Академическая (в настоящее время учебный корпус № 2). В 1949 году вузу было присвоено имя Александра Серафимовича Серафимовича. В 1952 году по проекту Главного архитектора Волгограда В. Е. Масляева было построено новое здание института на проспекте им. В. И. Ленина.

В 1961 году в ходе политических реформ хрущёвского периода город Сталинград был переименован в Волгоград, что соответственно внесло коррективу и в название — Волгоградский государственный педагогический институт. В 60-70-е годы на базе ВГПИ сформировались известные в истории педагогики исследовательские центры Б. Ф. Райского и В. С. Ильина.

В 1992 году вуз превратился в федеральную экспериментальную площадку Южного отделения Российской академии образования и приобрёл статус университета, потеряв при этом имя писателя А. С. Серафимовича.

10 мая 2011 года Министерством образования и науки РФ был подписан приказ о переименовании Волгоградского государственного педагогического университета в Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

В ноябре 2012 г. по итогам мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений ВПО Минобрнауки России отнесло университет к числу вузов с признаками неэффективности. В 2013 году по результатам мониторинга вуз признан эффективным.

Реорганизация 
Реорганизован в 2015 году приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1558 «О реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Волгоградский государственный университет“ и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования „Волгоградский государственный социально-педагогический университет“ в форме присоединения второго учреждения к первому». Но 21 декабря 2016 г. Министр образования и науки РФ О. Ю. Васильева подписала приказ Минобрнауки России № 1630 «Об отмене приказов Министерства образования и науки Российской Федерации о реорганизации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования „Волгоградский государственный университет“ и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования „Волгоградский государственный социально-педагогический университет“». Таким образом, ВГСПУ сохранил статус самостоятельного образовательного учреждения.

Структура университета 
Единый «Учебно-научно-педагогический комплекс непрерывного педагогического образования» помимо самого университета, который является ядром всей программы, включает в себя образовательные учреждения всех уровней от дошкольного до послевузовского, а именно Волгоградский лицей № 8 «Олимпия», Волгоградский мужской педагогический лицей, Волгоградский социально-педагогический колледж, школы и детские сады. С 1992 года учебно-педагогический комплекс разрабатывает идеи непрерывности педагогического образования и взаимодействия педагогики и школьной практики. Новаторский опыт создания такой структуры получил освещение в более чем 30 монографиях.

При университете функционируют 43 научно-исследовательских центра и лаборатории. В структуру ВГСПУ входят филиал в г. Михайловке Волгоградской области, 3 института и 10 факультетов. Основной набор студентов осуществляется на получение степени бакалавра, открыты также 33 магистерские и кандидатские программы и 6 докторантур.

Институты и факультеты 
 Институт иностранных языков
 Институт художественного образования
 Институт русского языка и словесности
 Институт международного образования
 Факультет дополнительного образования
 Факультет дошкольного и начального образования
 Институт естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности
 Факультет исторического и правового образования
 Факультет математики, информатики и физики
 Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
 Факультет психолого-педагогического и социального образования
 Факультет социальной и коррекционной педагогики
 Институт технологии, экономики и сервиса

Международные связи 
ВГСПУ поддерживает международные партнёрские отношения с университетами США, Германии, Австралии, Нидерландов, Франции, КНР, Сербии, Чешской республики, Украины, и Казахстана при поддержке Министерства образования России, Совета Европы, Европейского экономического общества, Британского совета, Института им. Гёте, Немецкой службы академических обменов, ЮНЕСКО, правительства США.

Библиотека и книгоиздательство 
На сегодняшний день библиотека ВГСПУ имеет в распоряжении около 852 тысяч изданий. Наиболее ценной частью коллекции считается фонд научно-исследовательской литературы по психологии и педагогике, представленный монографиями Ю. К. Бабанского, П. П. Блонского, В. И. Водовозова, В. П. Вахтерова, Л. В. Занкова, Я. А. Коменского, П. Ф. Лесгафта, А. С. Макаренко, И. Г. Песталоцци, Н. И. Пирогова, В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдштейна, М.Кле.

Результаты научных исследований публикуются в журнале «Известия ВГПУ» и электронном журнале «Грани познания». Результаты научно-исследовательской работы студентов публикуются в электронном журнале «СтРИЖ».

Археологическая лаборатория 

С 1975 года на базе университета работает археологическая лаборатория научно-исследовательского сектора (руководитель Владислав Иванович Мамонтов), ведущая работы по разведке и анализу особо загрязнённых археологических памятников на территории Котельниковского, Октябрьского, Светлоярского, Калачёвского, Дубовского, Старополтавского, Николаевского и Жирновского районов Волгоградской области. По состоянию на 2010 год, лаборатория выпустила 6 межрегиональных научных сборников «Древности Волго-Донских степей».

Награды ВГСПУ 
 1976 — Медаль Яна Амоса Коменского от имени президента Чехословакии за успехи в подготовке учительских кадров;
 1981 — Орден «Знак Почёта» Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Ректоры 
 Максим Матвеевич Загорулько (1971—1980)
 Николай Константинович Сергеев (2007—2017)

Известные преподаватели, студенты и выпускники 

 Сложенкина, Марина Ивановна — член-корреспондент РАН, директор Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продукции.
 Дубровина, Любовь Андреевна — член-корреспондент Национальной академии наук Украины, директор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского.
 Бордовская, Нина Валентиновна — академик Российской академии образования.
 Ульянина, Ольга Александровна — член-корреспондент Российской академии образования.
 Медриш, Давид Наумович — литературовед, фольклорист.
 Основин, Дмитрий Михайлович — историк, Герой ЧССР.
 Лукин, Евгений Юрьевич — писатель-фантаст.
 Кулишенко, Наталия Алексеевна — писатель, автор первой русскоязычной биографии Елизаветы, королевы-матери Великобритании «Стать королевой. Сталинградская история английской королевы».
 Вржесинский, Валентин Иванович — оперный певец (баритон), солист Волгоградского музыкального театра, Народный артист РСФСР (1979).
 Моников, Сергей Николаевич — географ, кандидат географических наук, краевед, председатель Волгоградского отделения Русского географического общества.

Примечания

Литература 
 Сухорукова Л. М.  / Статья суммирует научное наследие некоторых известных педагогов, преподавателей ВГПУ Б. Ф. Райского и Ф. К. Савиной.
 Зайцев В. В. Научно-педагогический потенциал Волгоградского государственного социально-педагогического университета // Известия ВГПУ. 2014. № 9 (94).
 Кудряшова Р. И. Филологическому факультету ВГСПУ 80 лет // Известия ВГПУ. 2012. № 11.